Det finns flera personer med namnet Jan Bark.

För tonsättaren Jan Bark, född 1934, se Jan Bark (tonsättare)
För gitarristen Jan Bark, född 1958, se Janne Bark